St Helens kan syfta på följande platser:

Australien 

 St Helens, Australien, Tasmanien, Break O'Day,

Storbritannien 

 St Helens, grevskapshuvudort, England, Merseyside, 
 Metropolitan Borough of St. Helens, grevskap, England, 
 St Helens, Cumbria – en ort i Cumbria, England
 St. Helens, Isle of Wight – en ort och civil parish i Isle of Wight, England

Se även 
 St. Helens, Oregon
 Mount Saint Helens

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar